Teufelsschlucht bezeichnet:

 Teufelsschlucht (Eifel), Schlucht in der Eifel bei Irrel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz.  
 Teufelsschlucht (Granitz), Hohlweg in der Granitz auf Rügen bei Binz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Teufelsschlucht (Ibbenbüren), Schlucht im Tecklenburger Land in Alstedde, Stadt Ibbenbüren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Teufelsschlucht (Lofer), Schlucht des Saalachtals zwischen Unken und Lofer, beide im Bezirk Zell am See, Salzburg
 Teufelsschlucht (Schweiz), Karstschlucht des Cholersbach im Jura bei Hägendorf, Bezirk Olten, Kanton Solothurn
 Teufelsschlucht (Stadt Wehlen), Schlucht im Elbsandsteingebirge bei Stadt Wehlen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Teufelsklinge